Bertrand Badré (1968-), homme d'affaires français ;
 Denis Badré (1943-), homme politique français ;
 Élie Badré (1905-1987), sculpteur français ;
 Frédéric Badré (1965-2016), écrivain français ;
 Jean Badré (1913-2001), évêque français ;
 Michel Badré (1948-), ingénieur des eaux et forêts, haut fonctionnaire français ;
 .